NGC 61A, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld  Walvis
 NGC 61B, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld  Walvis